|-
| 173601 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173602 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173603 - || || 20 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173604 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173605 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173606 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173607 - || || 2 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173608 - || || 13 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173609 - || || 15 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173610 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173611 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173612 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173613 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173614 - || || 17 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173615 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173616 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173617 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173618 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173619 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173620 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173621 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173622 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173623 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173624 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173625 - || || 21 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173626 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173627 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173628 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173629 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173630 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173631 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173632 - || || 21 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173633 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173634 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173635 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173636 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173637 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173638 - || || 24 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173639 - || || 20 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173640 - || || 21 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173641 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173642 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173643 - || || 22 de març de 2001 || Cima Ekar || Cima Ekar
|-
| 173644 - || || 29 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173645 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173646 - || || 24 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173647 - || || 24 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173648 - || || 24 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173649 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 173650 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173651 - || || 18 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173652 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173653 - || || 14 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173654 - || || 17 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173655 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173656 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173657 - || || 21 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173658 - || || 27 d'abril de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 173659 - || || 27 d'abril de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 173660 - || || 23 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173661 - || || 24 d'abril de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173662 - || || 26 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173663 - || || 27 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173664 - || || 15 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173665 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173666 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173667 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173668 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173669 - || || 18 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173670 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173671 - || || 27 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173672 - || || 12 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173673 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173674 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173675 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173676 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173677 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173678 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173679 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173680 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173681 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173682 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173683 - || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173684 - || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173685 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173686 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173687 - || || 26 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173688 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173689 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173690 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173691 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173692 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173693 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173694 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173695 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173696 - || 2001 QN || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173697 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173698 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173699 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173700 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3